Hauersdorf bezeichnet:

 Hauersdorf (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen

 Hauersdorf (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Gemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hauersdorf (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich